Een arête in Glacier National Park (Verenigde Staten)
The Garden Wall was een van de schoolbands die voorloper was van Genesis